Überbein ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine harte Auftreibung unter der Haut. Gemeint kann sein:
 ein knöcherner Auswuchs, siehe Exostose
 Geschwulstbildung im Bereich einer Gelenkkapsel oder in der oberflächlichen Sehnenscheide, siehe Ganglion (Überbein)
 Hervorstehen eines fehlstehenden Knochens, etwa beim Hallux valgus
 Auftreibung durch einen überzähligen Knochen, zum Beispiel Os tibiale externum